«Са́мая плоха́я ве́дьма» () — британо-германо-американский детский фэнтезийный телесериал, рассказывающий о группе учениц школы волшебства. В телесериале, основанном на одноимённой  британской писательницы , ведущую роль Милдред Хаббл исполнила Белла Рамси. Телесериал является пятой экранизацией этой книжной серии.

Сериал совместно спродюсирован CBBC Productions, ZDF и Netflix. В 2017 году он стал доступен онлайн на Netflix по всему миру, а также стартовал на телеканале CBBC в Великобритании и телеканале ZDF в Германии. Премьера телесериала состоялась 11 января 2017 года на CBBC в Великобритании.

В ролях

Ученицы 
 Милдред Хаббл — Белла Рамзи (сезоны 1—3) и Лидия Пейдж (сезон 4)
 Мод Спеллбоди — Мейб Кэмпбелл (сезон 1) и Меган Хьюз (сезоны 2—4)
 Энид Найтшайд — Тамара Смарт
 Этель Хэллоу — Дженни Ричардсон
 Эсмеральда Хэллоу — Мириам Петч
 Друзилла Пэддок — Таллула Миллиган
 Фелисити Фоксглоу — Дагни Роллинс
 Сибил Хэллоу — Трикси Хайд
 Кларисс Твигг — Китти Слэк
 Беатрис Панч — Инез Уильямс
 Мейбл Тапиока — Аннет Ханна
 Индиго Мун — Келси Калладин-Смит
 Иззи Джонс — Сирша Эддисон
 Фенелла Фиверфью — Билли Боулет
 Азура Мун — Лучиана Акпобаро
 Айви — Лола Огвинеми

Учителя 
 Клэр Хиггинс — мисс Ада Кэкл / Агата Кэкл
 Ракель Кэссиди — мисс Геката Хардбрум
  — мисс Гвендолин Бэт
 Кейси Эйнсуорт — мисс Галлет
  — мистер Алджернон Роуэн-Уэбб
  — мисс Димити Дрилл
  — мисс Тапиока
 Мина Анвар — мисс Мэриголд Моулд
 Карен Поллада — мисс Арабелла Хепнеттл
 Нитин Ганатра — Мистер Дейзи

Другие 
 Аманда Холден — мисс Пентангл
  — мисс Джули Хаббл
 Алан Рэглан — Спайк Джонс
  — Верховный Волшебник Экберт Хэлибор
 Джонатан Оджиннака — мистер Натаниэль Найтшайд
 Холли Куин-Анкра (сезоны 2—3) и Виктория Эканое (сезон 4) — миссис Нарцисс Найтшайд
 Эмма Хэнди — миссис Урсула Хэллоу
 Тим Валлерс — мистер Хэллоу
 Генри Миллер — мистер Гордон Спеллбоди
 Линси-Энн Моффат — миссис Мавис Спеллбоди
 Китти Мартин — мисс Дарксайд
 Рэйчел Белл — Милдред Хаббл в старости
 Макс Тру — Зак Хэфторн
 Элли Далей — Сапфира Хейлстоун
 Сара Говер — юная Ада Кэкл
 Клер Говер — юная Агата Кэкл
 Джиллиан Вог — миссис Альма Кэкл
 Мило Панни — Оливер Хэлибор
 Шола Адевузи — мисс Думстоун
 Мойя Брейди — Пра-пра-прабабушка Хэллоу
 Сильви Гатрилл — Пра-пра-пра-прабабушка Хэллоу
 Магс Гэннон — Пра-пра-пра-пра-прабабушка Хэллоу
 Элизабет Дормер-Филлипс — Гертруда Хэллоу
 Анита Добсон — Мирабель Хаббл
 Амелия Балдок — Джой Хардбрум
 Иви Миджли — юная Нарцисс Найтшайд
 Джилиан Калли — Зельда Тандлвинк/Грандлвинк
 Джастин Флетчер — Марвин Прингл
 Джеймс Пудефатт — Регистратор
 Рене Кастл — Взрослая Индиго Мун
 Леонардо Фонтес — Ксавье Грей
 Лола Саттар — Джессика Джунипер
 Венди Паттерсон — Старая Джессика
 Конор Макнамара — Комментатор гонки
 Сью Винсент — Мисс Сплинтер
 Маделин Эдмондсон — Кармилла Клоу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2017 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2020 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании в жанре фэнтези
Экранизации романов Великобритании
Оригинальные детские телесериалы Netflix
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Англии
Телесериалы о ведьмах